NIN может означать:
 клинописный знак NIN
 группу Nine Inch Nails